Södersten är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Södersten (1879–1944), svensk organist, kördirigent och kompositör
 Bo Södersten (1931–2017), svensk politiker
 Bo Södersten (1938–2012), svensk företagsledare och generaldirektör
 Gunno Södersten (1920–1998), svensk organist
 Herman Södersten (1862–1926), svensk-amerikansk konstnär
 Stig Södersten (1906–1979), svensk konstnär
 Ulf Södersten (född 1946), svensk militär
 Wiktor Södersten (1883–1963), svensk gruvarbetare, fackföreningsman och politiker

Svenska efternamn